Hitler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hitler (1889–1945), deutscher Reichskanzler und Diktator
 Hitler (Familie), Verwandtschaft von Adolf Hitler; individuelle Träger des Familiennamens sind:
 Alois Hitler (1837–1903), Vater Adolf Hitlers
 Alois Hitler junior (1882–1956), Halbbruder Adolf Hitlers
 Angela Hitler (1883–1949), verh. Angela Hammitzsch, Halbschwester Adolf Hitlers
 Eva Hitler, geb. Eva Braun (1912–1945), Ehefrau Adolf Hitlers
 Heinrich Hitler (1920–1942), Sohn von Alois Hitler junior, Halbneffe Adolf Hitlers
 Klara Hitler geb. Pölzl (1860–1907), Mutter Adolf Hitlers
 Paula Hitler (1896–1960), Schwester Adolf Hitlers
 William Patrick Hitler (1911–1987), Sohn von Alois Hitler junior, Halbneffe Adolf Hitlers

Hitler ist der Werktitel von:
 Hitler: A Study in Tyranny. London 1952 (deutsch Hitler. Eine Studie über Tyrannei. Droste, Düsseldorf 1953) von Alan Bullock
 Hitler (1962), britischer Spielfilm von Stuart Heisler

Adolf Hitler ist der Werktitel von:
 Adolf Hitler (Lied), Calypso-Lied von Clifford Morris (1941)

Siehe auch:
 Adolf Hitler als Namensgeber von Straßen und Plätzen
 Adolf-Hitler-Schulen
 Adolf Hitler Uunona, namibischer Politiker
 Das Buch Hitler
 Hero Hitler in Love
 Liste von Filmen zu Adolf Hitler
 Reductio ad Hitlerum